Gatterer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gatterer (1886–1953), österreichischer Jesuit, Astrophysiker und Spektrochemiker
 Armin Gatterer (* 1959), deutschsprachiger italienischer Schriftsteller
 Bat-El Gatterer (* 1988), israelische Taekwondoin
 Claus Gatterer (1924–1984), österreichischer Journalist
 Christoph Wilhelm Gatterer (1759–1838), deutscher Hochschullehrer und Forstwissenschaftler
 Edeltraud Gatterer (* 1954), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Johann Christoph Gatterer (1727–1799), deutscher Historiker
 Karl Gatterer, deutscher Botaniker
 Philippine Gatterer, verh. Philippine Engelhard (1756–1831), deutsche Schriftstellerin

Gatterer ist der Name einer bedeutenden Urkundensammlung:
 Gatterer-Apparat, ursprünglicher Lehrapparat des Johann Christoph Gatterer, heute im Landesarchiv Speyer

Siehe auch:
 Prof. Claus Gatterer-Preis für sozial engagierten Journalismus